Сюхин — фамилия. Известные носители:
 Сюхин, Арсений (род. 1982) — российский режиссёр.
 Сюхин, Борис Васильевич (1932—2010) — советский и российский художник.